Heshan steht für:
 die kreisfreie Stadt Heshan (鹤山市) der bezirksfreien Stadt Jiangmen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Heshan
 die kreisfreie Stadt Heshan (合山市) der bezirksfreien Stadt Laibin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Heshan (Laibin)
 den Stadtbezirk Heshan (鹤山区) der bezirksfreien Stadt Hebi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Heshan (Hebi)
 den Stadtbezirk Heshan (赫山区) der bezirksfreien Stadt Yiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Heshan (Yiyang)
 die Großgemeinde Heshan (河山镇) im Stadtbezirk Donggang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Heshan (Donggang)
 die Großgemeinde Heshan (鹤山镇) im Kreis Ningyang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Heshan (Ningyang)
 die Großgemeinde Heshan (河山镇) der kreisfreien Stadt Tongxiang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Heshan (Tongxiang)
 die Großgemeinde Heshan (合山镇) des Stadtbezirks Yangdong in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Heshan (Yangdong)
 das Straßenviertel Heshan (赫山街道) des gleichnamigen Stadtbezirks in Hunan, siehe Heshan (Heshan)
 das Straßenviertel Heshan (禾山街道) im Stadtbezirk Huli der bezirksfreien Stadt Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Heshan (Huli)
 das Straßenviertel Heshan (鹤山街道) im Kreis Pujiang der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Heshan (Pujiang)